Burg Helfenburk, deutsch Burg Helfenburg. ist der Name mehrerer Burgen:

Burg Helfenburk (Südböhmen), Bavorov, Okres Strakonice, Tschechien
Burg Helfenburk (Nordböhmen), Úštěk, Okres Litoměřice, Tschechien